Priscilla Ermel é uma cantora, arranjadora, compositora e multi-instrumentista brasileira.

Obras 
 Essencial (1995)
 Campo dos Sonhos (1992)
 Cine Mato Gráfico (1990)
 Tai-chi - Destos de Equilíbrio (1989)
 Saber sobre Viver (1985)

Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo